À Lyon,
 Rue d'Austerlitz (Lyon)

À Paris,
 Rue d'Austerlitz (Paris), voie du , proche du pont d’Austerlitz
 rue d'Austerlitz, voie du , nommée rue Fabert depuis 1864
 grande rue d'Austerlitz, voie du , nommée rue Esquirol depuis 1864
 petite rue d'Austerlitz, voie du , nommée rue de Campo-Formio depuis 1851

À Strasbourg,
 Petite rue d'Austerlitz
 Rue d'Austerlitz (Strasbourg)

À Toulouse,
 Rue d'Austerlitz (Toulouse)

Ces voies célèbrent la bataille d’Austerlitz remportée par la France en 1805.

Austerlitz
Austerlitz